Baumgarten-Crusius är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Wilhelm Baumgarten-Crusius (1786–1845), tysk filolog och pedagog
 Ludwig Friedrich Otto Baumgarten-Crusius (1788–1842), tysk evangelisk teolog

Se även 

 Baumgarten
 Crusius

Tyska efternamn